Эйми Тернер ():
 Тернер, Эйми (австралийская регбистка) (род. 1984) — австралийская регбистка.
 Тернер, Эйми (футболистка) (род. 1991) — английская футболистка.